Приазо́вский госуда́рственный техни́ческий университе́т () — высшее учебное заведение в Мариуполе. С 18 апреля 2022 года в связи с активными боевыми действиями в Мариуполе и, как следствие, значительным повреждением корпусов, часть преподавателей университета выехала и работает на базе Национального технического университета «Днепровская политехника».

История 
Основан в ноябре 1930 года и носил название Вечерний металлургический институт в Мариуполе. В 1933 — Мариупольский металлургический институт. С 1948 по 1989 — Ждановский металлургический институт. С 1989 по 1993 — Мариупольский металлургический институт. В 1960 году открывается аспирантура. В 1993 году получает статус университета и называется Приазовский государственный технический университет.

В ходе сражений за город в 2022 году получил значительные повреждения. С 18 апреля 2022 года часть выехавших из Мариуполя преподавателей университета работает на базе Национального технического университета «Днепровская политехника».

Кампусы и корпуса 
Первый корпус — административный. Построен в 1910 году по проекту архитектора В. Нильсена как епархиальное училище. Учебные корпуса: первый, третий, второй, пятый, девятый и технический лицей (одиннадцатый корпус) образуют закрытый кампус — студенческий городок. В целом, в состав университета входит 12 учебных корпусов, которые расположены в исторической части города: на улицах Греческая, Университетская, общежития и столовая расположены на улице Итальянской.

Институты и факультеты 
В состав университета входят институты:
 Институт повышения квалификации
 Учебно-научный институт механики и транспорта
 Учебно-научный институт металлургии и сварки
 Учебно-научный институт экономики и менеджмента

Университет имеет факультеты: социально-гуманитарный, факультет информационных технологий, инженерной и языковой подготовки иностранных граждан, металлургический, факультет машиностроения и сварки, факультет транспортных технологий, экономический, энергетический.

Ректоры 
 Черноусов, Костантин Васильевич (1930—1933)
 Красильников, Виктор Павлович (1931—1933)
 Алмашин, Дмитрий Евдокимович (1933—1935)
 Гиршович, Михаил Михайлович (1935—1938)
 Вдовенко, Иван Николаевич (1937—1938, 1943—1944)
 Озеров, Михаил Яковлевич (1939—1941)
 Смирнов, Тимофей Михайлович (1944—1951)
 Калошин, Николай Александрович (1951—1969)
 Капустин, Евгений Александрович (1969—1981)
 Жежеленко, Игорь Владимирович (1981—2003)
 Волошин, Вячеслав Степанович (2003—2022)
 Хаджинова Олена Вікторівна (декабрь 2022 – т.ч.)

См. также 
 :Категория:Выпускники ПГТУ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета 
 Жива історія університету 

Высшие учебные заведения Мариуполя
Технические университеты Украины
Государственные высшие учебные заведения Украины
Металлургические вузы